Perretta est un patronyme porté notamment par :

 Gabriele Perretta (1958-), écrivain, sémiologue, critique d'art italien ;
 Julian Perretta (1992-), auteur-compositeur-interprète et guitariste britannique.